Der Begriff Reichspfennig bezeichnet:

 eine Reichssteuer, welche um das Jahr 1500 erhoben wurde, siehe Gemeiner Pfennig
 die Unterteilung der Reichsmark, 100 Reichspfennig (RPf.) = 1 Reichsmark (RM)